Alfonso Niccolai, gesuita e teologo italiano
 Andrea Niccolai, cestista italiano
 Comunardo Niccolai, calciatore italiano
 Dimitri Niccolai, musicista italiano
 Eugenio Niccolai, capitano della Brigata Sassari, medaglia d'oro al valor militare
 Giulia Niccolai, poetessa, traduttrice e fotografa
 Giuseppe Niccolai, politico e deputato MSI
 Leone Niccolai, vescovo di Pistoia
 Lorenzo Niccolai, calciatore italiano
 Raffaello Niccolai, calciatore italiano
 don Sirio Niccolai, Medaglia d'oro al valor civile
 Torello Niccolai, architetto italiano